Encore  () é francês e significa "de novo, mais, ainda".  A palavra foi emprestada do inglês, muito usada pela parte "extra" de um concerto, depois do final oficial, que se faz a pedido da audiência.

Encore (programa)
Encore! Encore!, uma sitcom estadunidense
Encore (canal de TV)

Música
Encore (álbum de David Garrett)
Encore (álbum de Eminem)
Encore (álbum de Lionel Richie)
Encore (álbum de The Specials)
Encore (canção) – de Jay-Z